Суперлига Узбекистана 2019 (), официальное спонсорское название Coca-Cola Суперлига Узбекистана () —  28-й по счёту розыгрыш высшей по уровню лиги чемпионата Узбекистана по футболу. Пройдет под эгидой Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

В этом сезоне участвовало 14 клубов. Турнир традиционно пройдёт по системе «весна — осень» (1-й тур стартовал 8 марта 2019 года, а последний, 26-й, состоялся 30 ноября 2019 года). В июле в лиге был летний перерыв между первым и вторым кругами. Чемпионат пройдет в 2 круга (26 туров). Матчи проводидись в вечернее время в последние дни недели (пятница, суббота и воскресенье). В Суперлигу будут допущены лишь те команды, которые полностью выполнят все требуемые условия лицензирования клубов.

Лимит легионеров в Суперлиге-2019 составлял 4+1. На футболках всех клубов Суперлиги с этого сезона будет единый стандартный шрифт номеров и фамилий игроков. Все матчи Суперлиги Узбекистана 2019 транслировались (большинство в прямом эфире) на государственном спортивном телеканале MTRK Sport.

Спонсоры 

Титульным спонсором Суперлиги Узбекистана 2019 стала американская компания Coca-Cola. Лига официально стала называться «Coca-Cola Суперлига» (), или «Coca-Cola Суперлига Узбекистана» (). Контракт с Coca-Cola подписан на один год, с возможностью его продления еще на один год. Coca-Cola параллельно также стала титульным спонсором Кубка Узбекистана 2019, и таким образом, Кубок Узбекистана впервые в своей истории обрёл титульного спонсора. Титульным спонсором Суперкубка Узбекистана 2019 стала турецкая компания KOC Elektrik AS.

Также одним из главных спонсоров Суперлиги Узбекистана 2019 стала национальная компания экспортно-импортного страхования «Oʻzbekinvest».

Участники

Географическое расположение команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Производители спортивной экипировки клубов

Освещение и медиа 
Все матчи Суперлиги Узбекистана 2019 года традиционно транслировал (большинство игр в прямом эфире) государственный спортивный телеканал MTRK Sport.

Примечания

Ссылки и источники 
 pfl.uz — Суперлига 2019 йил 33 турлик форматда ўтказилади
 pfl.uz — 2019 йилги мавсум тақвими
 pfl.uz — Футболчиларни ижарага бериш ва легионер футболчилар лимити ҳақида
 pfl.uz — Ўзбекистон чемпионатида формалар учун бир хил стандарт шрифт жорий этилади 

2019
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2019 году